Maddalena di Valois (1443-1495)
Maddalena di Valois (1520-1537)